Vir kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Vir (vattendrag), Mahiljoŭs voblast,

Bosnien och Hercegovina 

 Vir (samhälle), Federationen Bosnien och Hercegovina,

Kroatien 

 Vir (ort i Kroatien), Zadars län,

Tjeckien 

 Vír, ort, Vysočina, 

Robotskapade Belarusförgreningar
Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar